На основу члана -{VII}- тачка 3. Закона о изменама и допунама у Основном закону краљевско-српске академије од 10. фебруара 1892. чланови Српског ученог друштва постали су почасни чланови Српске краљевске академије. Пошто је то ранији назив за Српску академију наука и уметности, они се историјски сматрају почасним члановима САНУ.

Овим поступком је практично Српско учено друштво преточено у Српску краљевску академију. На сличан начин је Друштво српске словесности 1864. преточено у Српско учено друштво.

Скраћенице које су коришћене у табели имају следеће значење: Дат. = датум, Доп. = дописни, Ред. = редовни и Поч. = почасни. Затим СУД = Српско учено друштво и ДСС = Друштво српске словесности.

Табела би могла да садржи још једну колону Поч. ДСС али ту би се налазио само митрополит Михаило Јовановић који је за почасног члана Друштва српске словесности изабран 13.1. 1857.

Осим овог проглашења великог броја људи за почасне чланове Академије 1892, у њеној историји је још само један човек био почасни члан, био је то Јосип Броз Тито (1892-1980) проглашен за почасног члана 11. новембра 1948.